MIB steht für:
 Management Information Base, Informationen, die über ein Netzwerkverwaltungsprotokoll abgefragt oder modifiziert werden können
 Master of International Business, akademischer Grad
 Meiringen-Innertkirchen-Bahn, Schmalspurbahn in der Schweiz
 Melayu Islam Beraja, Nationalphilosophie des Staates Brunei
 Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt
 Milano Indice Borsa, der italienische Aktienindex, siehe FTSE MIB
 Minot Air Force Base (IATA-Code), US-Luftwaffenstützpunkt
 Motion-Induced Blindness, ein Phänomen der visuellen Wahrnehmung, siehe Bewegungsinduzierte Blindheit

sowie für:
 Men in Black (Verschwörungstheorie), Verschwörungstheorie
 Men in Black (Film)
 Men in Black II
 Men in Black 3
 Men in Black: International

MiB steht für:
 Mebibyte (Binärpräfix), Abkürzung für 220 Bytes = 1.048.576 Bytes (1.024 × 1.024); siehe Binärpräfix
 Man-in-the-Browser (auch: MitB), Angriffsform auf Rechner, bei der ein Trojaner den Browser des Nutzers infiziert

Mib steht für:
 Mebibit (Binärpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 220 Bits = 1.048.576 Bits (1.024 × 1.024); siehe Bit

mib steht für:
 Atatláhuca (ISO-639-3-Code), Dialekt von Atatláhuca–San Miguel Mixtec, mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

Abkürzung